Khamûl, een wezen in de wereld van Tolkien
Khamul (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen